Eerste divisie (mannenhandbal) 1990/91
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1990/91